Дилард има више значења:
 Дилард (Орегон)
 Дилард (Џорџија)